Сан Педро ла Реформа има више значења:

 Сан Педро ла Реформа (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Педро ла Реформа (Виља де Зачила), насеље у савезној држави Оахака у Мексику